Mussäus oder Mussaeus ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Jacob Mussäus (1789–1839), deutscher evangelisch-lutherischer Geistlicher und Volkskundler
 Theodor Mussaeus (1814–1895), deutscher Verwaltungsjurist und Richter

und der Geburtsname von:
 Marie Musaeus Higgins (1855–1926), deutsch-amerikanische Theosophin und Pädagogin, Schulgründerin in Colombo

Siehe auch:
 Musäus